Doescher steht für:

 Doescher-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Ian Doescher (* 1977), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor